Ел Фанданго има више значења:

 Ел Фанданго (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фанданго (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фанданго (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику